Kossak är ett efternamn, som burits av bland andra:

Ernst Kossak (1814–1880), tysk journalist
Juliusz Kossak (1824–1899), polsk målare
Wojciech Kossak (1857–1942), polsk målare

Efternamn